39-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион - воинское подразделение вооружённых СССР в Великой Отечественной войне. Во время ВОВ существовало два формирования подразделения с одним и тем же номером.

39-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион 8-й армии 

Принимал участие в Зимней войне

В составе действующей армии во время ВОВ с 22 июня 1941 года по 20 июня 1942 года

На 22.06.1941 года находился в составе 11-го стрелкового корпуса в Литве, обеспечивал воздушное прикрытие корпуса. По-видимому, отходил от границы вместе с корпусом на территорию Эстонии в район Тарту, ведёт бои недалеко от эстонского города Раквере, попал в окружение, затем через Нарву вышел к Ленинграду.

С сентября 1941 года находился на Ораниенбаумском плацдарме

20 июня 1942 переименован в 116-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион

Подчинение

39-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион 39-й танковой дивизии 

В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 19 сентября 1941 года.

Являлся зенитным дивизионом 39-й танковой дивизии, по-видимому сформирован вместе с ней в марте 1941 года. совершила марш из Черновиц в Волока, Луковица

На 22 июня 1941 года совершал марш из Черновиц в Волока, Луковицу. Действуя в составе дивизии обеспечивал её воздушное прикрытие на Днестре, к 4 июля 1941 года был в Дунаевцах. С 7 июля 1941 года отходит от Бердичева на восток.

Расформирован вместе с дивизией 19 сентября 1941 года

Подчинение 

Смотри статью 39-я танковая дивизия

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Зенитные дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны